Deux palais portent le nom de la famille  :
 Palais Clam-Gallas de Prague
 Palais Clam-Gallas de Vienne